«Дракон и Джордж» () — первая книга цикла Гордона Диксона «Рыцарь-дракон» ().

По мотивам романа в 1982 году был снят анимационный фильм Полёт драконов.

Сюжет 
Книга повествует о молодом академике Джиме Эккерте, который переносится в параллельный магический мир. Он обнаруживает себя в теле дракона Горбаша и вынужден мириться с драконьим взглядом на мир.

Джим отправляется в волшебный мир, чтобы спасти свою невесту Энджи, которая попала в руки тёмных сил. Для этого Джиму приходится сразиться с бандой «джорджей» (людей) и драконом Брайагхом. Тёмные силы планируют нападение на Англию (и возможно остальной мир). Джим понимает, что события в волшебном мире влияют на события в настоящем мире. В конце романа Джим принимает человеческое обличье и должен решать, в каком из миров он хочет остаться.

Место действия 
Действие книги происходит в вымышленном смутном времени в Англии, связи с реальной географией или историей почти отсутствуют. В последующих книгах появляются некоторые места из реальной географии и люди реальной истории, хотя и в измененной, фантастической форме.

Литература 
 
 
 
 

Романы 1976 года
Фантастические романы на английском языке
Литературные произведения о драконах
Книги о путешествии между мирами
Книги издательства «Doubleday»